Fosca (Colombia)
 Fosca (opera)